Diu bezeichnet:
 Diu, eine Stadt in Indien
 Diu (Schiff, 1889), ein portugiesisches Kanonenboot

DIU steht für:
 Dresden International University, private staatlich anerkannte Hochschule in Dresden
 Danmarks Ishockey Union, Dänemarks Eishockeyverband

Siehe auch:
 Diou

Abkürzung